Sin City, amerikai képregény
Sin City – A bűn városa (2005), Frank Miller és Robert Rodriguez filmje
Sin City: Ölni tudnál érte (2014), Frank Miller és Robert Rodriguez filmje
Sin City, a The Flying Burrito Brothers dala, 1969.